Пози́ция — многозначное слово. 
 Позиция — точка зрения.
 Позиция — место расположения чего-либо (кого-либо):
 Позиция — место расположения военного формирования.
 Позиция — положение в спортивной игре (к примеру, фигуры на доске при игре в шахматы).
 Позиция — местоположение (зона ответственности) игрока на поле.
 Позиция — положение исполнителей во время танца. 
 Позиция — термин хореографии, определённые положения ног и рук.
 Позиция — в лингвистике: окружение, в котором находится единица языка.
 Позиция — в математике: структурный элемент представления чисел.

См. также 
 
 Валютная позиция
 
 Сексуальные позиции